Onotatopeya
«Pim pam pum», «pin pan pún», «pum pum», «catapum» o «cataplún», pueden referirse a:
 La onomatopeya de los disparos de las armas de fuego o de una explosión.
 La alusión, de forma irónica, a un fusilamiento, a una ejecución (especialmente si es informal o extrajudicial), o a un atentado terrorista.
 Pimpampum (muñecos) juego en que se procura derribar a pelotazos muñecos puestos en fila.
 En sentido figurado, someter a un grupo de personas o cosas a ataques sucesivos (sean agresiones físicas, críticas verbales o de cualquier índole), de modo que vayan "cayendo" una tras otra sin posible defensa, de modo que no sea previsible que quede alguna de ellas "en pie".
 El estribillo da la canción El polichinela, de Ernesto Lecuona, cantada por La Fornarina, Sara Montiel, Lilián de Celis y otras; también conocida como catapún.
 El año del catapum, o el año catapum; coloquialmente, un tiempo lejano en un pasado indefinido, por alusión a lo antigua que es la anterior canción. Es equivalente a en tiempo de maricastaña y el año de la pera, así como cuando reinó Carolo.
 Pim pam pum (juego de beber).
 Pim, pam, pum... !fuego!, una película.
 Pim, pam, pum, fuera, forma de sortear propia de los juegos infantiles.
Pim pam pum, tango de Alberto Vacarezza (autor) y Enrique Delfino (Compositor) de 1928.

Notas